

Album 

 Crazy Love est un album de Michael Bublé sorti en 2009.

Téléfilm 

 Crazy Love est un téléfilm américain réalisé par Andrew D. Weyman diffusé en 2003 ;

Cinéma 

 Crazy Love (Este loco amor loco) est un film argentin réalisé par Eva Landeck en 1979 ;
 Crazy Love est le titre original du film belge L'amour est un chien de l'enfer, réalisé par Dominique Deruddere en 1987 ;
 Crazy Love (Mi tao cheng shu shi) est un film hongkongais réalisé par Roman Cheung en 1993 ;
 Crazy Love est un film américain réalisé par Dan Klores et Fisher Stevens en 2007.

Homonymie de titre